Jeffery Michael "Jeff" Gordon, född 4 augusti 1971, är en före detta amerikansk NASCAR-förare. Gordon föddes i Vallejo, Kalifornien och växte upp i Pittsboro, Indiana.

Hans racingkarriär startade då han som 5-åring började köra quarter midgets. Han blev 1989 "USAC Midget Car Racing rookie of the year" och 1991 blev han den yngste föraren att vinna mästerskapet "USAC Silver Crown". 1992 körde han sin första tävling i "NASCAR Winston Cup" och 1994 kom första segern i Coca-Cola 600 på "Lowes Motor Speedway" i Charlotte. 

Gordon har vunnit NASCAR:s högsta serie, Sprint Cup (f.d. Nextel Cup och Winston Cup) fyra gånger: 1995, 1997, 1998 och 2001. Han är även en av de förarna som vunnit flest race i serien, och har med 81 segrar t.o.m. säsongen 2008 års slut tre segrar upp till tredje platsen på listan över flest segrar.

Lag
NASCAR Sprint Cup Series

Hendrick Motorsports 1992–2015 (24)

NASCAR Nationwide Series

Hugh Connerty Racing 1990 (67)
Bill Davis Racing 1991–1992 (1 4)
Hendrick Motorsports 1999–2000 (24)

Segrar NASCAR Cup

Karriärsstatistik i NASCAR

Information från 11 november 2009.

Referenser

Födda 1971
Amerikanska racerförare
Racerförare från Kalifornien
NASCAR-förare
IMSA Sportscar Championship-förare
Förare i Hendrick Motorsports
Män
Levande personer
Personer från Vallejo
Hendrick Motorsports